Mezium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Curtis 1828. Enligt Catalogue of Life ingår Mezium i familjen Ptinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen trägnagare.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Mezium